Claudio Lezcano – calciatore paraguaiano
 Darío Lezcano – calciatore paraguaiano
 Gaspar Felix Lezcano – calciatore argentino
 Gastón Lezcano – calciatore argentino
 José Lezcano – calciatore uruguaiano
 Juan Vicente Lezcano – calciatore paraguaiano
 Pedro Lezcano Montalvo – poeta e drammaturgo spagnolo